NIST se može odnositi na:

 Nacionalni institut za standarde i tehnologiju, američka neregulatorna agencija
 Nacionalni institut za nauku i tehnologiju (Indija), inženjerski koledž u Indiji